

Architettura
 Palazzo Patrizi – edificio di  Castel Giuliano, una frazione del comune di Bracciano
 Villa Patrizi – complesso di edifici di Roma, ex villa fuori porta
 Villa Patrizi – villa storica di Napoli

Persone 
 Agostino Patrizi Piccolomini (1435 circa–1495) – vescovo cattolico italiano
 Antonio Patrizi, conosciuto anche come Antonio da Monticiano (1280-1311) – beato agostiniano, patrono di Monticiano
 Costantino Patrizi Naro (1798-1876) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano, nominato da papa Gregorio XVI
 David Patrizi (1982) – ex giocatore di calcio a 5 italiano
 Elodie Di Patrizi, conosciuta come Elodie (1990) – cantante italiana
 Francesco Patrizi (1266-1328) – presbitero italiano
 Francesco Patrizi o Patrizzi (1413-1492) –  scrittore, politico, vescovo cattolico ed umanista italiano
 Francesco Patrizi (1529-1597) – filosofo e scrittore italiano, di orientamento neoplatonico
 Francesco Saverio Patrizi – esegeta e filologo gesuita
 Giambattista Patrizi (1658-1727) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Giorgio Patrizi (1949) – critico letterario e accademico italiano
 Giovanni Patrizi – cardinale italiano, nominato da papa Clemente XI
 Giovanni Patrizi Naro Montoro, VIII marchese di Montoro (1775-1818) – nobile italiano
 Giuseppe Patrizi (1809-1846) – presbitero italiano
 Lucalberto Patrizi (1669-1701) – vescovo cattolico italiano
 Luigi Bernardi Patrizi (1842-1916) – politico italiano
 Mariano Luigi Patrizi (1866-1935) – medico italiano
 Nazareno Patrizi (1866-1958) – presbitero italiano
 Paolo Patrizi, noto anche come PooL (1989) – mountain biker italiano
 Pietro Saulini Patrizi (1825-1887) – vescovo cattolico italiano
 Saverio Patrizi (1902-1957) – esploratore, entomologo e speleologo italiano
 Simone Patrizi (1978) – cantante italiano
 Stefano Patrizi (1950) – attore e montatore italiano

Storia
 Patrizi (antica Roma) – classe sociale dell'antica società romana
 Patriziato (Venezia) – uno dei tre corpi sociali in cui era suddivisa la Repubblica di Venezia 
 Patrizio – titolo nobiliare